Apame (,  lub , ) – imię żeńskie pochodzenia irańskiego, prawdopodobnie powiązane z awestyjskim "apame" - "ostatnie", w znaczeniu "najmłodsze [dziecko], pisklę".

Irańskie i hellenistyczne księżniczki 
 Apame, córka Artakserksesa II, żona Farnabazosa II, matka Artabazosa II.
 Apame lub Artakama, córka Artabazosa II, pierwsza żona Ptolemeusza I Sotera.
 Apame, córka Spitamenesa, żona Seleukosa I Nikatora, matka Antiocha I Sotera i Achajosa.
 Apame, córka Antiocha I Sotera i Stratoniki, żona Magasa, matka Bereniki II.
 Apame, córka króla Macedonii Demetriusza II i Stratoniki, żona króla Bitynii Prusjasza I, matka Prusjasza II.
 Apame, córka Aleksandra z Megalopolis, żona króla Atamanów Amynandra.
 Apame?, córka króla Macedonii Filipa V, żona króla Bitynii Prusjasza II, matka Nikomedesa II Epifanesa i Prusjasza Monodousa.
 Apame, córka Antiocha II Theosa i Laodiki.

Zobacz też 
 Apamea

Przypisy

Bibliografia